M18 est un amas ouvert constitué d'une vingtaine d'étoiles situé dans la constellation du Sagittaire. Il a été découvert par Charles Messier en 1764 et intégré dans son catalogue la même année. De la perspective de la terre, M18 est situé entre la nébuleuse Oméga (M17) et M24 (amas stellaire) dans la constellation du Sagittaire.

Présentation 
M18 contient principalement des étoiles de type spectral B3, ce qui signifie qu'il est relativement jeune, son âge étant estimé à 32 millions d'années. Les plus brillantes d'entre elles ont une magnitude apparente de +9.

L'amas est situé à 4900 années-lumière environ du système solaire, ce qui compte tenu de son diamètre apparent de 9 minutes d'arc lui confère une étendue de 17 années-lumière approximativement.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des objets de Messier
 Liste des objets du New General Catalogue (NGC)

Liens externes 
 
 
 
 Messier 18 sur le site de la SEDS

M018
6613, M18 (amas ouvert)
M018
M018
Objet céleste découvert en 1764
Objet céleste découvert par Charles Messier